Ел Арболито, Ранчо има више значења:

 Ел Арболито, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Арболито, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику